Еспое́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 185 км на південь від Бордо, 18 км на схід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 381 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1028,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Еспоей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї